Fram Reykjavík — clube de futebol islandês da cidade de Reykjavík 
Fram (navio)
Fram (Paraguai)
Fram (cratera)

Desambiguações de topônimos